Plusieurs théorèmes  portent le nom de Ferdinand Georg Frobenius, parmi lesquels :
Théorème de Frobenius de 1877, concernant la classification des ℝ-algèbres associatives à division de dimension finie 
Théorème de Frobenius généralisé
Théorème de Frobenius sur le fait que tout sous-groupe d'indice p est normal, dans un groupe fini dont p est le plus petit facteur premier de l'ordre
Théorème de Frobenius sur le fait qu'un noyau de Frobenius est un sous-groupe normal
Théorème de Frobenius sur les groupes possédant un p-complément normal
Théorème de Frobenius-Schur (généralisé par le théorème de Peter-Weyl) sur l'indépendance linéaire des  de toutes les représentations irréductibles complexes d'un groupe fini
Théorème de Frobenius (géométrie différentielle)
Théorème de Frobenius sur le degré d'une polarisation d'une variété abélienne

Théorème de Frobenius-Zolotarev selon lequel la signature de tout automorphisme d'un F-espace vectoriel fini est égale au symbole de Legendre de son déterminant 
Théorème de Perron-Frobenius

Référence